«Hunting High and Low» puede referirse a:

Música 
 Hunting High and Low (1986), primer álbum de a-ha.
 Hunting High and Low (1986), canción de a-ha - del álbum Hunting High and Low.
 Hunting High and Low (2000), canción de Stratovarius - del álbum Infinite.